Kochający potworek (ang. Love Monster) – oparty na książkach autorstwa Rachel Bright serial animowany dla dzieci produkcji brytyjskiej. Jego światowa premiera miała miejsce 27 stycznia 2020 roku na antenie brytyjskiego kanału telewizyjnego CBeebies.

W Polsce serial ten również emituje CBeebies, począwszy od 4 kwietnia 2022 roku.

Opis fabuły 
Przygody lubiącego się przytulać stworka i grupy jego przyjaciół z miasteczka o nazwie Przytulice. Koledzy każdego dnia przeżywają małe i wielkie przygody, które są cennymi życiowymi lekcjami. Wśród mieszkańców są mądry i spokojny Dziadek Kocur, pełen entuzjazmu, choć niezbyt bystry Szczeniaczek Zły Pomysł oraz najlepszy przyjaciel Kochającego Potworka - Prążek z Książek.

Obsada 

 Tasmin Greig – Narratorka
 Darren Foreman – Kochający potworek
 George Takei – Elder Panda
 Sarah Hadland – Tiniest Fluffiest Bunny
 Javone Prince – Bad Idea Puppy

Wersja polska 
Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej: Studio Sonica

Dialogi polskie: Joanna Kołodziejek

Reżyseria: Izabella Bukowska

Dźwięk i montaż: Marlena Korman

Kierownictwo produkcji: Agnieszka Kudelska

Wystąpili:

 Damian Kulec – Kochający Potworek
 Lidia Sadowa – Narratorka
 Karolina Bulcewicz – Króliczek Tyci Mini
 Michał Konarski – Dziadek Kocur
 Agnieszka Kudelska – Kaczka pocztowa
 Katarzyna Owczarz – Prążek
 Aleksander Czyż – Szczeniaczek Zły Pomysł

i inni

Lektorka:

 Lidia Sadowa (odc. 1-36),
 Karolina Bulcewicz (odc. 37-80)

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 Kochający potworek w bazie IMDb
 Kochający potworek w bazie Rotten Tomatoes
 Pełne odcinki serialu w serwisie BBC iPlayer

Brytyjskie seriale telewizyjne
BBC